Logan County Courthouse ist der Name folgender Gebäude des National Register of Historic Places in den Vereinigten Staaten:

 Logan County Courthouse, Eastern District, ID-Nr. 76000429
 Logan County Courthouse, Southern Judicial District, ID-Nr. 97000207 
 Logan County Courthouse (Colorado), ID-Nr. 79000615
 Logan County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 85002986
 Logan County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001497
 Logan County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003141